Купата на УЕФА 1997/98 е 27-ото издание на този турнир. За първи (и за сега единствен) път, една страна (Франция) участва със 7 отбора – Страсбург и Мец (победител и финалист в Турнира за Купата на Френската Лига), Нант и Бордо (3-ти и 4-ти в първенството), Бастия, Лион и Оксер (победители в Турнира за Купата Интертото). Въпреки това, до четвъртфиналите достига само един, Оксер, където е отстранен от италианския Лацио.

Първи квалификационен кръг

Втори квалификационен кръг

Първи кръг

Втори кръг

Трети кръг

Четвъртфинал

Полуфинал

Финал

Вижте също 
 Шампионска лига 1997/98
 Купа на носителите на купи 1997/98
 Купа Интертото 1997

Външни препратки 
 Официална страница на УЕФА за сезон 1997/98

Лига Европа